

Lista di compagnie aeree a basso costo nel mondo per numero di passeggeri trasportati (in milioni).

Elenco

Note

Voci correlate
 Airlines for Europe
 European Low Fares Airline Association
 Compagnia aerea a basso costo
 Compagnie aeree più grandi del mondo
 Compagnie aeree più grandi d'Europa
 Viaggi last minute

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 

Compagnie aeree a basso costo
Compagnie aeree
Liste di aviazione